Биг-Салмон () — топоним в Канаде.

 Биг-Салмон — озеро в восточном Онтарио.
 Биг-Салмон — горный хребет в Юконе, Канада.
 Биг-Салмон — небольшая река на юге штата Нью-Брансуик, Канада, впадающая на юг в залив Фанди.
 Биг-Салмон — приток реки Юкон.